Joaquín María Arnau Miramón – architetto e scienziato spagnolo 
 Jorge Miramón – calciatore spagnolo, difensore
 Iñaki Miramón  – attore spagnolo 
 Manuel Panaro Miramón – calciatore argentino, attaccante
 Miguel Miramón – generale e politico messicano